Sabag, ou Sabbag:
 
 Fábio Sabag
 
 
 Randa Chahal Sabbag